

Aeronautica 
 Ala – parte di un aereo

Architettura 
 Ala – portico del tempio nell'antica Grecia
 Ala – uno dei due portici ai lati della cella del tempio tuscanico in Etruria
 Ala – uno dei due ambienti ai lati del tablinum, aperti sull'atrio in tutta la loro larghezza, nella domus italica e romana
 Ala – parte di una costruzione che si prolunga lateralmente al corpo centrale
 Ala – in un'opera fortificata, tratto di muro o di bastione che la continua come accessorio

Aziende 
 Ala – industria casearia italiana

Botanica 
 Ala – espansione membranacea che si trova su vari organi delle piante, come fusto e rami, piccioli, frutti, semi, ecc.
 Ala – uno dei due petali laterali della corolla papiglionacea

Codici 
 ALA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Almaty (Kazakistan)
 ala – codice ISO 639-3 della lingua alago

Chimica 
 Alanina – amminoacido
 Acido α-linolenico – acido grasso
 Acido α-lipoico – acido
 Acido 5-amminolevulinico – composto chimico

Geografia 
 Ala – comune in provincia di Trento
 Ala di Stura – comune in provincia di Torino 
 Ala – freguesia di Macedo de Cavaleiros (Portogallo)
 Ala – torrente della provincia di Trento

Mitologia 
 Ala – divinità della mitologia igbo

Marina 
 Ala di plancia – passerella, disposta lateralmente al ponte di comando, dove si può avere libera vista sul fianco e verso la poppa della nave

Persone 
 Ala – cantante polacca, pseudonimo di Alicja Julia Boratyn
 Giovanni Battista Ala – organista e compositore italiano
 ʿAlāʾ al-Aswānī – scrittore egiziano
 'Ala' Mubarak – imprenditore egiziano

Politica 
 Ala di un partito – esponenti di un partito politico che seguono un particolare indirizzo all'interno di questo

Sigle 
 Alleanza Liberalpopolare-Autonomie – gruppo parlamentare italiano
 Associazione liberi architetti – associazione che riunisce gli architetti, gli ingegneri, i paesaggisti, i pianificatori e i conservatori italiani liberi professionisti
 Armée de l'air – aeronautica militare francese
 American Library Association – associazione delle biblioteche statunitensi
 Adempimenti legge antiriciclaggio – prodotto tecnologicamante avanzato per la gestione della legge antiriciclaggio vigente in Italia
  Apparato Laziale – sintema stratigrafico del Lazio

Sport
 Ala – ruolo del calcio
 Ala – ruolo della pallacanestro
 Ala – ruolo della pallamano
 Ala – ruolo della pallavolo
 Tre quarti ala – ruolo del rugby

Strategia militare 
 Ala – una delle due parti estreme di uno schieramento militare
 Ala – i due corpi affiancati al centro dell'esercito in uno schieramento lineare
 Ala – il ruolo delle ali di cavalleria nell'esercito romano

Zoologia 
 Ala – appendice mobile, solitamente atta al volo, degli Uccelli
 Ala – organo di volo degli insetti
 Ala – nome comune del patagio, membrana con funzione di volo presente nei chirotteri e in alcuni rettili

Altri progetti